Extracellulaire matrix, structuren in biologische weefsels die zich buiten cellen bevinden.
 European Christian Mission, een internationale christelijke zendingsorganisatie, opgericht in 1904.
 European Common Market, een Engelse term voor de gemeenschappelijke markt van de Europese Unie sinds de jaren 60.
 ECM Records, Edition of Contemporary Music, een platenlabel voor jazz en klassieke muziek opgericht te München in Duitsland in 1969.
 Enterprise content management, een overkoepelende term voor de structurering van informatietechnologie in een bedrijf sinds eind 20e eeuw.
 Electronic countermeasures, een begrip in de elektronische oorlogvoering
 ECM-motor